Robert Beemer ist der Name folgender Personen:

 Robert Beemer, siehe Bob Beemer (* 1955), US-amerikanischer Tontechniker und Oscarpreisträger
 Robert Beemer, siehe Bob Beemer (Footballspieler) (* 1963), US-amerikanischer Footballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Robert Bemer